Coral est un mot anglais qui signifie corail. Coral peut faire référence à :
 Coral Buttsworth (1900-1985), une joueuse de tennis australienne de l'entre-deux-guerres,
 Coral Content Distribution Network, un réseau poste à poste de distribution de contenu libre,
 Coral est un prénom féminin,
 Coral, est une marque de lessive,
 Coral, un des noms de l'azarcon, un oxyde de plomb utilisé comme remède traditionnel et poison,
 The Coral, un groupe de rock anglais,
 Affaire du Coral, une affaire d'abus sexuels sur mineurs qui éclata en France en 1982, 
 La Co.RAL, l'abréviation de Communauté de communes de la région d'Albertville.
 , une brasserie située sur l'archipel de Madère.

Véhicules 
 Le Coral, paquebot de croisière construit en 1972 et détruit à Alang en 2014

Toponyme 

 Coral, communauté incorporée de l'Illinois (États-Unis).

Voir aussi